Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres F et C.

Codes 
 FC, République du Congo (code OACI)
 FC, Finncomm Airlines, (Code AITA)
 FC, Fécamp (liste des quartiers maritimes)
 0xFC, minuscule u tréma « ü » (norme ISO/CEI 8859-1)

Sigles et abréviations 
 FC, FACERE CURAVIT, c'est-à-dire fit faire dans les inscriptions latines
 FC, Fibre Channel, une interface utilisée principalement pour le stockage de données
 , un connecteur fibre optique
 FC, Flip Chip, c'est-à-dire puce retournée
 FC, Football Club, dans le nom des clubs de football
 FC, Forces canadiennes
 FC, Fedora Core, une distribution Linux
 FC, Fréquence Cardiaque
 FC, Filles de la Croix, une Congrégation religieuse féminine catholique
 FC, Fils de la Charité, une Congrégation religieuse catholique
 FC, Formation continue

Autres sens 
 FC, en hexadécimal, représente le nombre 252 en décimal
 commande fc sous DOS et Windows.

Code